Пара Ярослава Шведова / Ваня Кинг — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Виктория Азаренко и Мария Кириленко — не защищали свой титул, но россиянка принимала участие в соревнованиях (в паре с соотечественницей Надеждой Петровой) и уступила в четвертьфинале.

Общая информация 
Пара Ярослава Шведова / Ваня Кинг выигрывает свой самый крупный совместный турнир вне турниров Большого шлема. Для казахстанской спортсменки это также самый крупный успех на соревнованиях подобного рода, а вот американка единожды уже побеждала на соревнованиях первой категории.

Посев 
Первые четыре пары посева начинают соревнование со второго круга.

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Полуфинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  'Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Титул)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Четвертьфинал)

<li>  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Четвертьфинал)
<li>  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Второй раунд)
<li>  Чжань Юнжань /  Анастасия Родионова (Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2011